Танге́йзер
 Тангейзер, інакше Тангузер, Таннхойзер () — міннезінгер XIII століття.
 Тангейзер () — опера Ріхарда Вагнера.